Шестдесетото световно първенство по вдигане на тежести се провежда в София, България от 8 до 15 ноември 1986 година. В него участват 193 атлети от 41 страни.

Класиране по медали

Двубой

Източници 
 Results (Sport 123)
 Weightlifting World Championships Seniors Statistics

Външни препратки 
 Сайт на Международната федерация по вдигане на тежести

Световни първенства по вдигане на тежести
1986 година